TJV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thanjavur (India)